Конституция Нигера — основной закон страны, определяющий государственное устройство Нигера. Ныне действующая конституция принята 31 октября 2010 года на конституциональном референдуме 90,19 % голосов при 52,02%-й явке. 25 ноября 2010 года Председатель Высшего совета по восстановлению демократии Салу Джибо и другие члены правительства подписали указ о принятии конституции. Конституцией 2010 года провозглашена седьмая республика Нигера.

Примечания

Ссылки 
 
 «Конституция Нигера 1999 года»

Нигер
Государственное устройство Нигера